Listemann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Listemann (1841–1917), deutsch-amerikanischer Geiger und Musikpädagoge
 Helmuth Listemann (1872–1924), deutscher Diplomat, Konsul im Iran
 Klaus Listemann (* 1940), deutscher Generalmajor der Nationalen Volksarmee
 Wilhelm Ludwig Conrad Listemann (1832–1893), Vorsitzender der Magdeburger Stadtverordnetenversammlung